België
 Mechelen (stad), een stad en gemeente in de provincie Antwerpen
 Mechelen-Centrum, de historische binnenstad
 arrondissement Mechelen
 kanton Mechelen
 aartsbisdom Mechelen-Brussel
 heerlijkheid Mechelen, tot 1795 een zelfstandige heerlijkheid van de Zuidelijke Nederlanden rond de gelijknamige stad
 Maasmechelen, gemeente in Limburg
 Mechelen-aan-de-Maas, een deelgemeente van Maasmechelen (Limburg)
 Mechelen-Bovelingen, een deelgemeente van Heers (Limburg)
 Kwaadmechelen, een deelgemeente van Ham (Limburg)

Nederland
 Mechelen (Nederland), een dorp in de provincie Limburg

Personen 
 Clous van Mechelen (1941), een Nederlandse muzikant en liedjesschrijver
 Dirk Van Mechelen (1957), een Belgische politicus
 Frank Van Mechelen, een Belgische filmregisseur
 Frans Van Mechelen (1923 - 2000), een Belgische politicus
 Mechtilde van Mechelen (1977 - 2004), een Belgische actrice
 Koen Vanmechelen (1965), een Belgische kunstenaar
 Davinia Vanmechelen (1999), een Belgische voetbalster

Zie ook 
 Megchelen, plaats in Nederland
 Machelen (doorverwijspagina)